Ло́кхарт () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Локхарт, Брюс (1887—1970) — британский дипломат, тайный агент, журналист, писатель.
 Локхарт, Джеймс (род. 1930) — шотландский дирижёр.
 Локхарт, Джеки (род. 1965) — шотландская кёрлингистка.
 Локхарт, Джин (1891—1957) — канадский актёр, певец и драматург.
 Локхарт, Джун (род. 1925) — американская актриса.
 Локхарт, Кэтлин (урождённая Кэтлин Артур; 1894—1978) — американская актриса британского происхождения.
 Локхарт, Лоуренс (1890—1975) — британский историк
 Локхарт, Пол Скотт (род. 1956) — американский астронавт.
 Локхарт, Энн (род. 1953) — американская актриса, дочь Джун Локхарт.
 Златопуст Локонс, он же Гилдерой Локхарт — один из персонажей серии книг «Гарри Поттер».
 Локхарт, Шон Пол (род. 1986) — американский актёр кино, гей-порно и модель.
 Э. Локхарт (род. 1967) — псевдоним американской писательницы Эмили Дженкинс.

Топонимы 
 Локхарт — многоцелевой стадион в Форт-Лодердейл, штат Флорида, США.
 Локхарт — тауншип в округе Норман, штат Миннесота, США.
 Локхарт — город в США, расположенный в округе Колдуэлл; является окружным центром округа.
 Локхарт — статистически обособленная местность в округе Ориндж, штат Флорида, США.
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.